Araponga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arapongas, ort, Paraná, 
 Araponga (kommun i Brasilien), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar